Op een onbewoond eiland (Kinderen voor Kinderen) - lied uit Kinderen voor Kinderen
 Op een onbewoond eiland (Samson & Gert) - aflevering van Samson & Gert
 De Sims 2: Op Een Onbewoond Eiland - een levenssimulatiespel uit de De Sims-serie
 Drie jongens op een onbewoond eiland - een boek van Willy van der Heide over Bob Evers